El Partit Laborista de Nova Zelanda (en anglès: New Zealand Labour Party; en maori:  Rōpū Reipa o Aotearoa) és un partit polític neozelandès, i un dels dos principals en la política neozelandesa. Es descriu com un partit centreesquerra i progressista.

A juliol de 2012, el Partit Laborista és el segon partit amb proporció més gran d'escons a la Cambra de Representants de Nova Zelanda després del Partit Nacional, amb 34 escons d'un total de 121. Des del novembre de 2008 ha format part de l'oposició.

Resultats electorals

Líders

Presidents

Referències

Vegeu també 

 Partit Laborista Australià
 Partit Laborista del Regne Unit
 Llista de partits polítics de Nova Zelanda

Enllaços externs 
  Pàgina web oficial del Partit Laborista de Nova Zelanda
  Red Alert: el blog oficial del Partit Laborista de Nova Zelanda 

Partits polítics d'esquerres
Partits polítics neozelandesos
 
Nova Zelanda